Die Tennis Masters Series Montreal 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Juli bis 5. August 2001 in Montreal stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das sechste von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Marat Safin, der dieses Jahr schon in der ersten Runde ausschied. Den Titel sicherte sich überraschend der ungesetzte Rumäne Andrei Pavel durch einen Sieg im Finale über Patrick Rafter, der Neunter der Setzliste war. Es war Pavels dritter, letzter und größter Titel sowie der einzige bei einem Masters-Turnier überhaupt.
Die Titelverteidiger im Doppel, Sébastien Lareau und Daniel Nestor, traten in dieser Konstellation nicht erneut an. Mit jeweils anderen Partner schieden beide zum Auftakt aus. Die an 4 gesetzte tschechische Paarung Jiří Novák und David Rikl konnte sich den Titel sichern. Sie feierten ihren 13. gemeinsamen Titel. Für Novák war es der 15. und für Rikl der 22. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Montreal